Agustín Moreno puede referirse a:

 Agustín Moreno Ladrón de Guevara (1879-1964), militar chileno.
 Agustín Moreno (1936-), futbolista mexicano.
 Agustín Moreno (1951-), sindicalista español.
 Agustín Moreno (1967-), tenista mexicano.
 Agustín Moreno, entomólogo español.

en:Agustín Moreno (disambiguation)